Макс Адам Конате (род. , Донецк, Украина) — украинский профессиональный баскетболист, играет на позиции лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Прометей».

Достижения 
  Бронзовый призёр чемпионата Беларуси: 2012/2013
  Финалист Кубка Украины: 2013/2014
 Бронзовый призёр чемпионата Эстонии 2017
 Бронзовый призёр Балтийской Лиги 2017
 Чемпион Суперлиги  Украины 2018 
 Чемпион Высшей Лиги Украины 2018/2019
 MVP Высшей Лиги Украины 2018/2019
 Бронзовый призёр Суперлиги Украины 2019/2020
 Участник Матча Звёзд чемпионата Украины 2019/2020

Статистика

Ссылки 
 Официальный сайт баскетбольного клуба ЗАПОРІЖЖЯ

Баскетболисты Украины
Игроки БК «ДнепрАзот»
Игроки БК «Донецк»
Игроки БК «Свислочь»
Игроки БК «Запорожье»
Игроки БК «Сахалин»
Игроки БК «Красный Октябрь»
Игроки БК «Тарту»
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК «Черкасские Мавпы»
Игроки БК «Прометей»